السعودية. è il dominio di primo livello nazionale (ccTLD) internazionalizzato assegnato all'Arabia Saudita.

Collegamenti esterni 
 

Domini di primo livello
Arabia Saudita